CVF est un sigle pouvant faire référence à :
 Corps des Volontaires françaises, un groupe de femmes soldats créé à Londres, le , noyau du corps des Auxiliaires féminines de l'Armée de terre ;
 ancien nom d'une filiale d’Orange Business Services, renommée Orange Applications for Business ;
 Carrier Vessel Future, ancien nom de la classe de porte-avions Queen Elizabeth de la Royal Navy ; 
 capacité vitale forcée, une des valeurs recherchées lors d'une exploration fonctionnelle respiratoire, en médecine ;
 Collectif Vigilance Franklin, une association ayant pour préoccupation la santé et l’environnement.

CVF est un code pouvant faire référence à :
 Altiport de Courchevel, en France, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports